L'edizione 1990-1991 della Second Division fu l'88º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale
Per questa stagione ci fu una promozione in più per riportare la First a 22 squadre.

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Altre classifiche
First Division 1990-1991

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991